Серге́й Артёмов:
 Артёмов, Сергей Викторович (род. 1980) — украинский футболист.
 Артёмов, Сергей Николаевич (род. 1978) — российский футболист.
 Артёмов, Сергей Николаевич (род. 1951) — математик, профессор Нью-Йоркского университета.